3 miejscowości w Polsce: 
 Matyldów – wieś w woj. łódzkim, w pow. rawskim, w gminie Rawa Mazowiecka 
 Matyldów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Łąck 
 Matyldów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Rybno